

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Chłopków – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol 
 Chłopków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów

Zobacz też 
 Chłopków-Kolonia